Helix  – framework informatico
Helix  – divisione della DC Comics
Helix  – genere di molluschi gasteropodi
Helix  – band heavy metal
Helix  – città degli Stati Uniti
Helix  – serie televisiva statunitense
Helix – album degli Amaranthe del 2018